Финал 18-го чемпионата СССР по русским шашкам проводился в Харькове с 11 по 30 марта 1957 года.

Разделившие первое место Зиновий Цирик и Борис Блиндер с 5 по 14 февраля 1958 года в Полтаве играли дополнительный матч за звание чемпиона страны. Все восемь партий закончились вничью. На основании этого спорткомитет СССР приказом № 104 от 22 марта 1958 года решил за отсутствие активной борьбы звание чемпиона страны не присваивать, а Зиновию Цирику и Борису Блиндеру вручить серебряные жетоны.

Турнирная таблица 

(1 — победа, = — ничья, 0 — поражение)

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спортивные соревнования в Харькове
Спортивные соревнования в Полтаве
Спорт на Украине в 1957 году
Март 1957 года
Чемпионаты СССР в 1957 году
1950-е годы в Харьковской области